Carl (eller Karl) Jensen er navnet på flere personer:

 Carl Jensen (bryder) (1882–1942) – vandt bronze i græsk-romersk brydning ved OL i 1908
 Carl Jensen (tegner) (1887-1961) – dansk tegner og maler (Hans Carl Jensen)
 Carl Jensen (bokser) (1909–1991) – dansk mester i letvægt 1931 og '32
 Carl Jensen (hammerkaster) – Odense GF og Københavns FF bl.a danmarksmester i hammerkast 1902 og 1903
 Carl Jensen (mellemdistanceløber) – AIK 95 bl.a danmarksmester på mellemdistance 1909-11
 Carl Jensen (maratonløber) – Freja Odense bl.a danmarksmester på maraton 1935
 Carl Jensen (politiker) (1920–1988) – politiker i Minnesota
 Carl Andreas Jensen (1844-efter 1897) – dansk litograf og maler
 Carl B. Jensen, generalmajor i U.S. Marine Corps
 C.M. Soya-Jensen (1860-1912) – dansk maler
 Carl Milton Jensen (1855-1928) – dansk maler
 C.V.M. Jensen (1819-1882) – dansk maler (Carl Vilhelm Marius Jensen)
 Karl Jensen (atlet) (1898-1928) – OL-deltager 1924
 Karl Jensen (maler) (1851-1933) – dansk landskabsmaler